Гришко́ — українське прізвище.

 Гришко Анатолій Валерійович — російський кінооператор, кінорежисер.
 Гришко Василь Іванович — український письменник, публіцист, редактор, політичний діяч, учасник підпілля ОУН в роки німецької окупації
 Гришко Вероніка (* 1997) — українська плавчиня-синхроністка.
 Гришко Віктор Васильович — український футболіст, воротар.
 Гришко Володимир Данилович — український співак.
 Гришко Григорій Єлисейович — радянський партійний діяч.
 Гришко Дмитро Сергійович — український футболіст, захисник футбольного клубу Чорноморець (Одеса).
 Гришко Ігор Володимирович — солдат резерву Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гришко Зінаїда Михайлівна — директор ТОВ «Агрофірма „Маяк“»
 Гришко Микола Миколайович — український ботанік, дійсний член АН УРСР
 Гришко Михайло Васильович (1936–2005) — український політичний і громадський діяч. Депутат Верховної Ради УРСР, Народний депутат України.
 Гришко Михайло Степанович — український співак (баритон), народний артист СРСР.
 Гришко Павло Савич — радянський військовик часів Другої світової війни, командир взводу 2-го стрілецького батальйону 81-го гвардійського стрілецького полку 25-ї гвардійської стрілецької дивізії (7-ма гвардійська армія, Другий Український фронт), гвардії лейтенант. Герой Радянського Союзу (1945).
 Гришко Петро Артемович — радянський ветеран німецько-радянської війни, останній ветаран який жив у Великій Димерці.
 Гришко Петро Остапович (1925–2003) — український поет-гуморист, член Національної спілки письменників України.

Українські прізвища